Zawadki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
Zawadki, un village dans le powiat de Biała Podlaska
Zawadki, un village dans le powiat de Tomaszów Lubelski

 dans la voïvodie de Mazovie
Zawadki, un village